Typ 181 steht für:
 Peugeot Typ 181, Automodell der Marke Peugeot
 VW Typ 181, Automodell der Marke Volkswagen

Abkürzung